Inverno papero - Paperino e l'ospite indesiderato (Say Uncle!) è una storia a fumetti della Walt Disney realizzata dal cartoonist statunitense William Van Horn, pubblicata sul numero 35 dell'albo svedese Anders And & Co., datato 28 agosto 1995. In Italia, è stata pubblicata per la prima ed unica volta sul numero 480 di Mega, del dicembre 1996.

La storia 
L'avventura di van Horn ci mostra Paperino alle prese con suo zio Rumpus McFowl, fratello di Zio Paperone, in una delle sue poche apparizioni in Italia.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino